La Tournée des grands ducs est le titre de plusieurs œuvres :
 La Tournée des grands ducs, film muet réalisé en 1909 par Léonce Perret.
 La Tournée des grands ducs, réalisé par André Pellenc en 1952.

Voir aussi 
 Les Grands Ducs, film de 1996